Carlos I de Rumanía (; Sigmaringen, 20 de abril de 1839-Bucarest, ) fue un príncipe alemán, elegido Domnitor o príncipe de Rumanía en abril de 1866 tras el derrocamiento de Alexandru Ioan Cuza (Alejandro Juan Cuza), y rey el 26 de marzo de 1881. Fue el primer rey de la dinastía Hohenzollern-Sigmaringen, que gobernaría el país hasta su muerte en 1914. 

Durante su reinado dirigió personalmente las tropas rumanas en la guerra ruso-turca de 1877, tomando el mando de las tropas ruso-rumanas en el sitio de Pleven. Gracias a esta guerra Rumanía logró plena autonomía del Imperio otomano (Tratado de Berlín de 1878). Entonces Rumania se vio obligada a renunciar a favor del Imperio ruso a los tres distritos del sur de Besarabia, pero recibió en cambio el norte de Dobruja. Amplió su territorio al adquirir el sur de Dobruja de Bulgaria en 1913. La vida política interna, todavía dominada por las grandes familias de terratenientes, organizados en los partidos rivales Liberal y Conservador, fue marcada por dos levantamientos de campesinos: uno en el sur de Valaquia, en abril de 1888, y otro en el norte de Moldavia, en marzo de 1907.

Se casó con Isabel de Wied en 1869, de la que tuvo una hija, la princesa María, muerta con apenas tres años.

La falta de descendencia directa de Carlos dejaba a su hermano Leopoldo sucesor al trono. En octubre de 1880 Leopoldo renunció a su derecho a favor de su hijo Guillermo, quien a su vez renunció ocho años después a favor de su hermano menor, el futuro rey Fernando.

La Primera Guerra Mundial

Con la tensión creciente tras el asesinato del heredero al trono austrohúngaro por la intención cada vez más clara de Austria-Hungría de utilizar este como excusa para ajustar cuentas con Serbia, Carlos se encontró en una posición cada vez más complicada. Sus preferencias personales y una larga alianza secreta (Triple Alianza), debida a la  antipatía hacia Rusia, ligaban al país a los Imperios Centrales. Durante la década anterior a 1914, sin embargo, este sentimiento antirruso había quedado relegado ante la sensación de hostilidad hacia Austria-Hungría, que había defendido la postura búlgara durante las Guerras de los Balcanes y contenía una abundante minoría rumana discriminada en Transilvania.

En el crucial consejo real del  fue prácticamente el único en defender la declaración de guerra a Rusia, mientras que todos menos uno de los miembros de la reunión eran partidarios de que se mantuviera la neutralidad rumana en la guerra. Carlos aceptó casi sin resistencia la postura del consejo. Declaró a los representantes austrohúngaros y alemanes que él permanecía fiel a la alianza pero que no podía desenvainar la espada en contra del parecer del pueblo. Para entonces Carol estaba enfermo de muerte y sufría constantes presiones de su familia y allegados para declarar la guerra a Rusia, mientras que los responsables políticos abogaban cada vez más fuerte por atacar Austria-Hungría.

En septiembre, cuando la agitación a favor de la entrada de Rumanía en la guerra del lado de la Entente llegó al máximo, solicitó secretamente a Alemania que azuzase a Bulgaria a amenazar a Rumanía para enfriar los ánimos de los belicistas. Anteriormente había solicitado la cesión de parte de la Bucovina y reformas internas en Transilvania para apaciguar a la opinión pública rumana, sin éxito. Pesimista ante la situación, llegó a plantearse la abdicación y el exilio, pero no llegó a ponerlos en práctica.

Carlos murió el , facilitando la posterior entrada en guerra de Rumanía del lado de la Entente, ya que el nuevo rey, Fernando I, inexperto e indeciso, dejó la política exterior del país en manos del primer ministro profrancés, Ion I. C. Brătianu.

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas rumanas 
  Soberano Gran maestre de la Orden de la Estrella de Rumanía (22-05-1866).
  Soberano Gran maestre (y fundador) de la Orden de la Corona de Rumania (14-03-1881).
  Soberano Gran maestre (y fundador) de la Orden de Carol I (10-05-1906).

Distinciones honoríficas extranjeras 
  Caballero de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación (Reino de Italia, 1878).
  Caballero gran cruz de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro (Reino de Italia, 1878).
  Caballero gran cruz de la Orden de la Corona de Italia (Reino de Italia, 1878).
  Caballero Gran Cruz de la Real Orden de Kamehameha I (Reino de Hawái, 15/06/1882).
  Caballero gran cruz de la Orden del Toisón de Oro (Imperio austrohúngaro, 1884).
  Caballero gran cruz de la Orden de San Esteban de Hungría (Imperio austrohúngaro, 29 de septiembre de 1896)
  Caballero de segunda clase de la Orden de San Jorge (Imperio ruso).
  Caballero gran cruz de la Orden de Luis (Gran Ducado de Hesse-Darmstadt).
  Cruz al Mérito Militar de I Clase (Imperio Austrohúngaro).

Ancestros

Notas

Referencias

Bibliografía

Reyes de Rumania

Reyes del siglo XIX
Reyes de Rumania del siglo XX (Hohenzollern-Sigmaringen)

Mariscales de campo de Alemania
Príncipes de Hohenzollern-Sigmaringen
Caballeros de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación
Caballeros grandes cruces de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro
Caballeros grandes cruces de la Orden de la Corona de Italia
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Caballeros de la Orden del Elefante
Caballeros de la Orden de San Andrés
Caballeros de la Orden de los Serafines
Caballeros de segunda clase de la Orden de San Jorge
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Mariscales de campo de Rusia
Coroneles honorarios del Ejército Español
Caballeros grandes cruces de la Real Orden de San Esteban de Hungría
Católicos de Rumania
Grandes cruces de la Orden de Alberto el Oso